Pincus steht für:

 Pincus, lateinischer Name des Flusses Pek in Serbien

Pincus ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Pincus (* 1961), australische Künstlerin
 Friedrich Pincus (1871–1943), deutscher Ophtalmologe
 Gregory Pincus (1903–1967), US-amerikanischer Physiologe
 Lily Pincus (1898–1981), deutsch-britische Autorin
 Ludwig Pincus (1859–1934), ab 1911 Ludwig Paullig, deutscher Frauenarzt in Danzig
 Lionel Pincus (1931–2009), US-amerikanischer Unternehmer 
 Mark Pincus (* 1966), US-amerikanischer Unternehmer

Siehe auch:
 Pinkus
 Pinkuss